Молодецкое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Молодецкое — до 2015 г. название села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Россия 
 Молодецкое — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.

Украина 
 Молодецкое — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Молодецкое — село в Покровском районе Донецкой области.
 Молодецкое — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Молодецкое — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Молодецкое — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.
 Молодецкое — село в Маньковском районе Черкасской области.